«Flavors of Entanglement» — сьомий студійний альбом канадської співачки Аланіс Моріссетт. Реліз відбувся 30 травня 2008 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Аланіс Моріссетт 

Альбоми Аланіс Моріссетт
Альбоми Maverick Records
Альбоми Warner Bros. Records